Schloss Weidenberg steht für folgende Schlösser:

 Altes Schloss (Weidenberg)
 Oberes Schloss (Weidenberg)
 Unteres Schloss (Weidenberg)